Coupé de ville – tipo di carrozzeria per autovetture
Cadillac Coupe de Ville – modello di autovettura prodotto dalla Cadillac
Coupé de ville – film del 1990 di Joe Roth